

Toponymes 
 Saint-Hélier, capitale de l'île de Jersey ;
 Saint-Hélier, une commune française située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Saint-Hélier, un quartier de la ville de Rennes.

Pseudonyme 
 Monique Saint-Hélier (1895-1955), femme de lettres suisse romande.